Podosoje je lahko:
 Podosoje, Runovići (Hrvaška)
 Podosoje, Vrlika (Hrvaška)